Beothuk (volk), een inheemse bevolking van Newfoundland die nu uitgestorven is
 Beothuk (taal), de taal die ze spraken